Flăcăul din orașul nostru  se poate referi la:

 Teatru
 1941 Flăcăul din orașul nostru – piesă de teatru a scriitorului Konstantin Simonov

 Film
 1942 Flăcăul din orașul nostru – film sovietic, regia Aleksandr Stolper și Boris Ivanov 
 1978 Flăcăul din orașul nostru – film sovietic, regia Iuri Mahaev, Maia Markova și Mark Zaharov